Droga krajowa nr 84 (Polska)
 Droga krajowa nr 84 (Węgry)